F34 ou F-34 peut faire référence à :
 F-34, code OTAN du carburant à base de kérosène JP-8 ;
 Fedora34, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 HMS Jaguar (F34), un destroyer de la classe J de la Royal Navy ;
 Troubles de l'humeur (affectifs) persistants, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres